

Presentación previa 
Guillermo Durán y Andrés Molteni eran ellos defensores del título, Guillermo Durán decidió no participar este año.

Julio Peralta y Horacio Zeballos ganaron el título tras derrotar en la final Sergio Galdós y Luis David Martínez.

Cabeza de serie 

 ' Julio Peralta /  Horacio Zeballos (Campeones)
  Roberto Maytín /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Primera ronda)

<ol start=3>
  José Hernández /  Andrés Molteni ''(Primera ronda)
  Sergio Galdós /  Luis David Martínez ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Bucaramanga 2016